Il doppio del torneo di tennis BH Tennis Open International Cup 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori David DiLucia e Dan Kronauge che hanno battuto in finale Egberto Caldas e Cristiano Testa 6-7, 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Ivan Baron /  João Cunha e Silva (primo turno)
 Lucas Arnold Ker /  Patricio Arnold (semifinali)

 Otavio Della /  Gustavo Kuerten (quarti di finale)
 Leander Paes /  Laurence Tieleman (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

BH Tennis Open International Cup 1995